Por Dennison pode estar à procura de:
 Dennison (Minnesota)
 Dennison (Ohio)

Ver também 
 Denison

Desambiguações de topônimos